Sjette etape af Tour de France 2011 var en 226,5 km lang flad etape og dette års længste i løbet. Den blev kørt torsdag d. 7. juli fra Dinan til Lisieux.

Lieuwe Westra, Johnny Hoogerland, Anthony Roux, Leonardo Duque og Adriano Malori udgjorde dagens udbrud. Malori var den sidste som blev hentet af hovedfeltet, 2,7 km fra mål. Edvald Boasson Hagen tog sin og holdets første etapesejr i Tour de France, og Thor Hushovd beholdt førertrøjen.

 Etape: 6. etape
 Dato: 7. juli
 Længde: 226,5 km
 Gennemsnitshastighed: 43,3 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Vassy) 
Efter 131 km

1. bjergspurt (Côte de Saint-Michel de Montjoie) 
3. kategori stigning efter 99,5 km (335 m; 2,4 km à 5,9 %)

2. bjergspurt (Côte du Bourg d'Ouilly) 
3. kategori stigning efter 156,5 km (203 m; 2,7 km à 5,6 %)

3. bjergspurt (Côte du Billot) 
4. kategori stigning efter 197 km (191 m; 1,3 km à 6,5 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 28  Iván Velasco (EUS) stillede ikke til start på etapen, da han brækkede kravebenet på 5. etape.
 87  Vasil Kiryjenka (MOV) kom ikke i mål indenfor tidsgrænsen.

Referencer

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr     

 06

en:2011 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 6